Arabia (pochodzi od słowa  ’Arab – w pierwotnym znaczeniu: „koczownik”) – kraina zazwyczaj utożsamiana z Półwyspem Arabskim, lecz początkowo obejmująca obszar Azji Zachodniej leżący na południowy zachód od Mezopotamii, obejmując poza półwyspem również część Lewantu. Sam Półwysep Arabski określano także jako Dżazirat al-Arab (Wyspa Arabów). 

W starożytności Arabię dzielono na trzy obszary:
 Arabia Felix (Arabia Szczęśliwa)
 Arabia Deserta (Arabia Pustynna)
 Arabia Petraea (Arabia Skalista)
Pierwsze ślady obecności człowieka na Półwyspie Arabskim pochodzą z VII tysiąclecia p.n.e. i obejmują rysunki naskalne przedstawiające m.in. słonie, nosorożce i antylopy. W VI tysiącleciu p.n.e. rozpoczęło się pustynnienie półwyspu, które znajduje odzwierciedlenie w uwiecznianych zwierzętach. W IV–III tysiącleciu p.n.e. wyobrażane były już tylko pustynne i półpustynne zwierzęta jak strusie i wielbłądy. Najpóźniej na przełomie XI/X w. p.n.e. na Półwyspie Arabskim oswojono wielbłąda jednogarbnego.

Z Półwyspu Arabskiego pochodzą ludy semickie, które z niego rozprzestrzeniły się na terenach całego Bliskiego Wschodu w falach odległych od siebie o około 1000 lat: fala mezopotamsko-egipska ok. 3500 p.n.e., syryjsko-amorycka ok. 2500 p.n.e. i aramejska ok. 1550–1200 p.n.e. Ludy pozostałe po tej ostatniej fali migracji są już określane jako Arabowie. Arabia w końcu III tysiąclecia p.n.e. znalazła się w orbicie wpływów cywilizacji mezopotamskich. W VII wieku n.e. w Arabii powstał islam, który wyparł dawniejsze wierzenia Arabów i stał się religią dominującą w tej części świata.

Przypisy 

Regiony i krainy historyczne Azji
Kraje biblijne
Geografia historyczna starożytności